Finnmark steht für:

 Finnische Mark, die ehemalige Währungseinheit von Finnland 
 Finnmark (Landschaft), die ursprünglichen Siedlungsgebiete der Samen in Nordnorwegen
 Finnmark (Fylke), ein ehemaliger Verwaltungsbezirk in Norwegen
 Orsa Finnmark, ein Gebiet im nordöstlichen Dalarna / Gävleborgs län in Schweden